Исторический центр Ярославля — часть города Ярославля, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, развёрнутой в масштабах всей России в 1763 году». Ограничена улицами Собинова (собственно объект охраны) и Республиканской (буферная зона). Большая часть этой территории известна в ярославской истории как Земляной город (а территория на мысе Стрелка — Рубленый город).

Градостроительная реформа 

В эпоху классицизма город застраивался по регулярному плану, автором которого считается Иван Старов (более ранний план Алексея Квасова недостаточно учитывал историко-архитектурную специфику Ярославля). За центр застройки была выбрана приходская церковь Ильи Пророка (1650), расположенная в середине Земляного города.

Ильинский околоток был освобождён от ветхих хозяйственных построек. Перед храмом появилась типичная для русского классицизма полукруглая площадь, застроенная симметричными корпусами присутственных мест и дворцом наместника между ними (снесён, отдельные его черты повторяет нынешнее здание областной администрации). Площадь получила название по церкви — Ильинская.

К центральной площади сходятся улицы-лучи: Угличская, Рождественская, Ильинская, а также Парадная площадь. Перспективу улиц замыкали значимые памятники более раннего времени: Парадной площади — церковь Флора и Лавра (разобрана в 1820), Угличской улицы — Власьевская башня, Рождественской — Угличская башня, Ильинской — Семёновская башня (разобрана в 1822). Стихийно сформировавшиеся градостроительные акценты XVII века, таким образом, оказывались гармонично вписанными в застройку современного города.  

Радиальный план становится ясен, стоит окинуть центр города со звонницы Спасо-Преображенского монастыря. Застройка отличается симметрией и регулярностью. Новые элементы планировки согласованы с наследием допетровского времени. Градостроительная концепция выделяется чёткостью и ясностью, хотя план города не столь умозрительно рационален, как в случае с соседней Костромой (рассказывают, что при посещении города Екатерина II на вопрос, какой бы она хотела видеть Кострому, просто развернула свой веер).

Уникальность города 
Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, рекомендуя Ярославль к внесению в список Всемирного наследия, отмечал размеренность ритмов рядовой застройки: двух- и трехэтажные здания образуют довольно широкие улицы (как правило, озеленённые), которые выводят на обширные площади. Церкви и башни допетровского времени служат зрительными и композиционными доминантами застройки более позднего времени. Относительно современной ситуации в докладе отмечается следующее:

 Ярославль выгодно отличается от других городов России тем, что промышленное развитие мало затронуло центральную часть города.
 Несмотря на значительные утраты советского времени, Ярославль пострадал меньше других городов аналогичного размера и значения. Новых зданий в центре города сравнительно немного. К счастью, сохранились в нетронутом виде берега Которосли и острова на ней. Речной вокзал 1980-х годов не вносит диссонанса в восприятие Волжской набережной.
 В целом, при застройке города в XX веке превалировало стремление к сохранению историко-архитектурного наследия. В буферной зоне высота новых построек не превышает 14-17 метров.

В докладе делается вывод о том, что в случае с Ярославлем градостроительная реформа оказалась особенно удачной, как в плане самой городской застройки, так и в отношении её сгармонированности с историческим прошлым и с водными просторами Волги и Которосли. При этом сама градостроительная реформа Екатерины не имеет прецедентов в европейской истории по масштабам, ибо она привела к приведению облика практически всех городов Российской империи в соответствие с рационалистическими идеалами Просвещения. Перепланировка Ярославля вышла особенно сбалансированной, а его главная площадь не имеет себе равных в провинциях империи по поистине «царским» размерам.

Отдельные памятники 

На территории (около 110 га) объекта ЮНЕСКО на настоящий момент расположено 140 памятников архитектуры, находящихся под государственной охраной, примерно столько же могут быть включены в этот список дополнительно. Культурное наследие исторического центра составляют как отдельные достопримечательности, так и архитектурные ансамбли определенных улиц, площадей, набережных.

Важнейшими из памятников исторического центра Ярославля в российском комитете ЮНЕСКО считают следующие:

Угрозы и опасности 

Крупные по размеру, богатые по силуэту, щедро украшенные изнутри и снаружи храмовые комплексы купеческого Ярославля XVII века вправлены, подобно драгоценным каменьям, в радиальную планировку эпохи классицизма, которая выводит на них основные городские магистрали, что обуславливает их исключительное градостроительное значение. Это касается храмов, расположенных в центре города. В то же время едва ли не самые значительные храмовые комплексы были выстроены в слободах на периферии города. Это относится к храмам Николы Мокрого, Иоанна Предтечи в Толчкове, ансамблю в Коровниках, Фёдоровской церкви, Толгскому монастырю. Все эти незаурядные по архитектурно-художественным достоинствам памятники находятся за пределами охраняемой ЮНЕСКО зоны. 

Утраты XX века выразились для Ярославля, главным образом, в полной утрате застройки сердцевины старого города — кремля, или Рубленого города. Уничтожен был и завершающий панораму Волжской набережной с севера храм Петра и Павла на Волге. Обеднил восприятие центральных улиц города снос таких памятников, как храма Воскресения Христова, церквей Власьевского прихода, Екатерининского и Варварьинского храмов (замыкали перспективы улиц Трефолева и Волкова), Всехсвятской церкви с небольшой полукруглой площадью перед ней, церкви Рождества Богородицы перед Спасо-Преображенским монастырём. Уцелевшие храмы зачастую оказывались «укрыты» от взгляда стандартными постройками советской эпохи (это относится к Казанскому монастырю, церкви Николы Надеина). В своём большинстве утрачены такие градостроительные доминанты старого Ярославля, как колокольни.

В рамках подготовки к празднованию 1000-летия Ярославля была утверждена программа воссоздания колоколен и иных градостроительных доминант, однако она не была осуществлена. Единственный памятник, который был реально воссоздан, — Успенский собор на Стрелке. Вместе с тем новое здание не соответствует ни по архитектуре, ни по масштабу окружающей застройке, подавляя её своей массивностью. Это строительство вызвало озабоченность ярославской общественности и стало предметом рассмотрения на сессии комитета Всемирного наследия в 2009 году; два года спустя предлагалось включить Ярославль в список «Наследие в опасности». В местной печати сообщается и о других случаях возведения в охраняемой ЮНЕСКО части города ультрасовременных по своему облику развлекательных центров, о допускаемых застройщиками нарушениях высотного регламента.

В последующие годы Министерство культуры России приняло нормативные акты, позволяющие вести в старом городе многоэтажную застройку, что «фактически стало инструментом для застройщиков, стремящихся тотально застроить исторический центр города». На сессии 2015 года комитет Всемирного наследия рекомендовал Российской Федерации пересмотреть данные строительные регламенты.

Примечания 

Ярославль
Архитектура Ярославля